Miejscowości w USA:
 Mifflin – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Mifflin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Mifflin – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Gminy w USA:
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wyandot
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
 Mifflin (ang. Mifflin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Mifflin (ang. Mifflin Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Iowa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Mifflin (ang. Mifflin County) – w stanie Pensylwania